Lethbridge peut faire référence à :

Patronyme
Grace Lethbridge (1895-1946), épouse Drummond-Hay, journaliste britannique et première femme à réaliser un tour du monde par les airs ;
John Lethbridge (1675-1759), marchand anglais, inventeur d'une machine de plongée sous-marine ;
Thomas Lethbridge (2 baronnet ; 1778-1849), homme politique et soldat anglais ;

le brigadier Lethbridge-Stewart, personnage fictif de la série télévisée britannique Doctor Who ;

Toponyme
Lethbridge, cité canadienne de l'Alberta, qui a notamment donné son nom à :
le comté de Lethbridge,
la circonscription fédérale de Lethbridge,
le viaduc de Lethbridge, inauguré en 1909,
l'Université de Lethbridge, créée en 1967,
les Broncos de Lethbridge, équipe canadienne de hockey sur glace, qui a existé de 1974 à 1986,
les Hurricanes de Lethbridge, équipe canadienne de hockey sur glace, créée en 1987.

Homonymie de patronyme